Silo das Astúrias — rei das Astúrias de 774 a 783
 Mario Rodrigues Luis Cobos — conhecido como Silo, fundador do Movimento Humanista
 Silo (Oklahoma) — cidade localizada no estado de Oklahoma, Estados Unidos
 Silo — benfeitoria para armazenamento de produtos agrícolas
 Silo de míssil — benfeitoria militar destinada ao armazenamento/lançamento de mísseis
 Roy & Silo — pinguins-de-barbicha do aquário de Nova Iorque

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos